Пустой дом:
 Пустой дом (рассказ) (англ. The Adventure of the Empty House) — рассказ А. Конан Дойла 1903 года из цикла о Шерлоке Холмсе.
 Пустой дом (фильм, 2004) (кор. 빈집) — южнокорейский фильм 2004 года реж. Ким Ки Дука.
  — киргизский фильм 2012 года реж. Нурбека Эгена.